Logó, egy cég, szervezet vagy szolgáltatás egyedi, jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele
Logo programozási nyelv, a Lisp nyelv könnyebben olvasható adaptációja